Герб муниципального образования «Нолинский район» — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом муниципального района «Нолинский район» Кировской области Российской Федерации.

Описание герба 
Описание герба:В лазоревом поле золотой, с червлёными клювом и глазами, лебедь с воздетыми крыльями, плывущий по серебряной волнистой оконечности.

Обоснование символики 
Обоснование символики:Герб Нолинского муниципального района основан на проекте герба уездного города Нолинска, составленном 2 ноября 1859 года. Эта преемственность демонстрирует богатые историко-геральдические корни официальных символов Нолинского муниципального района, а также указывает на связь с историческим гербом города Нолинска, административного центра Нолинского района (Высочайше утверждённым 28 мая 1781 года императрицей Екатериной II), образующими единый официальный символико-геральдический комплекс нолинской земли.

Золотой цвет в гербе олицетворяет солнце — источник жизни и богатства, как материального, так и духовного, и символизирует верность, милосердие, справедливость, человеколюбие, умеренность, славу, счастье, великодушие, щедрость и мудрость.

Серебряный цвет обозначает правдивость, надежду, благородство, искренность, победоносность, единодушие и согласие.

Червлёный (красный) цвет олицетворяет силу, мужество и доблесть.

Лазоревый (синий, голубой) — это символ мира и мирного неба, любви к родине, упорства и стремления к победе.

История создания 
  — герб района утверждён решением Нолинской районной Думы.

 Герб Нолинского района включён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 6945.

См. также 
Флаг Нолинского района

Примечания 

Герб
Нолинский район
Гербы с изображением лебедя